Lyngen/Karnes IL é um clube de futebol da Noruega, fundado em 1933 e está localizado em Lyngen.

Clubes de futebol da Noruega
Clubes de futebol fundados em 1933